Jeka kan verwijzen naar:

Jeka (bedrijf), een voormalig metaalbedrijf te Tiel
Jeka (honkbalclub), een honkbalclub in Breda
RKVV JEKA, een voetbalclub in Breda